Kósa Ferenc (1928–2011) magyar esperes
Kósa Ferenc (1934–2014) magyar nyelvész
Kósa Ferenc (1937–2018) magyar filmrendező